Lamar County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Lamar County (Alabama)
 Lamar County (Georgia)
 Lamar County (Mississippi)
 Lamar County (Texas)